NGC 6471-1
NGC 6471-2